Il termine Cordigliera Occidentale (in spagnolo: Cordillera Occidental) è un toponimo spagnolo che può riferirsi a diverse catene montuose:

Cordigliera Occidentale (Bolivia)
Cordigliera Occidentale (Colombia)
Cordigliera Occidentale (Ecuador)
 Cordigliera Occidentale (Perù)